Ajo-lirio puede referirse a:
 El nombre común de la planta Allium nigrum.
 El nombre común de la planta Allium subvillosum.